Дракинское сельское поселение — муниципальное образование (сельское поселение) в России:

Воронежская область
 Дракинское сельское поселение — входит в Лискинский район

Мордовия 
 Дракинское сельское поселение — входит в Торбеевский район